Тестер - прилад
 Джон Тестер (;  , Хавре, Монтана) — американський політик.